Der Kanton Luzarches war bis 2015 ein französischer Wahlkreis (Kanton) im Arrondissement Sarcelles, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Luzarches. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2005 bis 2015 Patrick Decoulin (UMP). 

Der Kanton Luzarches war 97,36 Quadratkilometer groß und hatte 36.477 Einwohner (Stand 2011), was einer Bevölkerungsdichte von 375 Einwohnern pro Quadratkilometer entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Luzarches
Aufgelöst 2015